Champagney (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Champagney (Doubs), municipi al departament del Doubs (Borgonya - Franc Comtat)
 Champagney (Jura), municipi al departament del Jura (Borgonya - Franc Comtat)
 Cantó de Champagney, cantó al districte de Lure del departament de l'Alt Saona